Центра́льное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Центральное — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Центральное — село в Осакаровском районе Карагандинской области.

Киргизия 
 Центральное — село в в Лейлекском районе Баткенской области.

Россия 
 Центральное — село в Родинском районе Алтайского края.
 Центральное — село в Ракитянском районе Белгородской области.
 Центральное — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Центральное — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Центральное — село в Шкотовском районе Приморского края.

Украина 
 Центральное — село, входит в Мироновский район Киевской области.
 Центральное — посёлок в Снигирёвском районе Николаевской области.
 Центральное — посёлок Черниговского района Черниговской области.

Другое 
 Центральное — депо трамвайной системы Алма-Аты.

См. также 
 Центральный
 Центральное разведывательное управление
 Центральное благочиние
 Центральное кладбище
 Центральное плато
 Центральное сельское поселение
 Центральное телевидение